Il Cantone di Brunstatt è una divisione amministrativa dell'Arrondissement di Guebwiller.

È stato costituito a seguito della riforma approvata con decreto del 21 febbraio 2014, che ha avuto attuazione dopo le elezioni dipartimentali del 2015.

Composizione 
Comprende i seguenti 28 comuni:
 Bartenheim
 Brinckheim
 Bruebach
 Brunstatt
 Didenheim
 Dietwiller
 Eschentzwiller
 Flaxlanden
 Geispitzen
 Helfrantzkirch
 Kappelen
 Kembs
 Kœtzingue
 Landser
 Magstatt-le-Bas
 Magstatt-le-Haut
 Rantzwiller
 Schlierbach
 Sierentz
 Steinbrunn-le-Bas
 Steinbrunn-le-Haut
 Stetten
 Uffheim
 Wahlbach
 Waltenheim
 Zaessingue
 Zillisheim
 Zimmersheim

Note

Collegamenti esterni 
Statistiche sul sito dell'INSEE

Brunstatt